Balleis ist der Familienname folgender Personen:

 Kristina Balleis (* 1968), deutsche Juristin
 Peter Balleis (* 1957), deutscher Jesuit
 Siegfried Balleis (* 1953), deutscher Politiker (CSU)